Ла Ескондида, Агва Ескондида има више значења:

 Ла Ескондида, Агва Ескондида (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида, Агва Ескондида (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику